

Toponyme 

 Beyrie-en-Béarn, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Beyrie-sur-Joyeuse, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Beyries, commune française des Landes
 Beyries, lieu-dit de la commune du Frêche (Landes), où il existait un couvent de Clarisses.
 Beyrie (Sanctus Martinus de) (1160), ancien nom de Biscay, commune de Labets-Biscay (Pyrénées-Atlantiques).
 Beyrie, nom d'une maison capcazalière à Estibeaux (Landes).
 Beyries nom d'une chanteuse montréalaise.